Los términos Palacio de Camposagrado o Palacio del Marqués de Campo Sagrado pueden referirse a alguno de estos edificios situados en el Principado de Asturias (España):

Palacio de Camposagrado de la ciudad de Oviedo (sede de la Audiencia, en la plaza de Porlier).

Palacio de Camposagrado en la villa de Avilés.

Palacio de Camposagrado en la villa de Mieres.

Palacio de Camposagrado en el lugar de Villa, parroquia de Riaño y concejo de Langreo.

Palacio de Camposagrado en la aldea de El Campo, parroquia de Santa Marina de Cuclillos y concejo de Siero.

Palacio de Camposagrado en el lugar y parroquia de Villoria y concejo de Laviana.

 Casa de Camposagrado en la calle Mon de la ciudad de Oviedo.

 Palacio de Camposagrado o de San Feliz en la parroquia de la Pola y concejo de Lena.